Trun bezeichnet:
 Trun GR, Gemeinde in der Region Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Trun (Orne), Gemeinde im Département Orne, Frankreich

Siehe auch:
 Thrun